Skottau ist ein deutscher Orts- und Gewässername:
 Skottau, Dorf im Kreis Neidenburg, Ostpreußen, seit 1945: Szkotowo im Powiat Nidzicki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Skottau, Nebenfluss der Wkra (die in ihrem Oberlauf Neide (polnisch: Nida) und Soldau (Działdówka) heißt), Fluss im südlichen Ostpreußen, seit 1945: Szkotówka im Powiat Nidzicki und Powiat Działdowski in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Skottau-See, Binnengewässer im Kreis Neidenburg, Ostpreußen, seit 1945: Jezioro Szkotowskie im Powiat Nidzicki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen